Dit is een lijst van de eerste duizend priemgetallen; het hoogste getal in de tabel is 7919. In een lijst van de eerste tienduizend priemgetallen is 104 729 het hoogste getal. Er zijn veel langere lijsten bekend, bijvoorbeeld tot 1 000 000 000 000 (10¹², biljoen); het hoogste priemgetal in die lijst is 990 000 028 099.

Er bestaan oneindig veel priemgetallen, wat meer dan tweeduizend jaar geleden al bewezen werd met de stelling van Euclides.

Hoewel de priemgetallen niet regelmatig verdeeld zijn en de priemgetalhiaten onbegrensd zijn, is er een duidelijk verband tussen de grootte van een priemgetal en zijn volgnummer, wat uitgedrukt wordt in de priemgetalstelling en de priemgetal-telfunctie. Bij de eerste priemgetallen is het verband nog zwak, maar het wordt beter bij het oplopen van de volgnummers.

 
Priemgetallen